Локомотивное депо John Street (John Street Roundhouse) — это сохраненное локомотивное депо веерного типа в Торонто, Онтарио.

Депо было построено для Канадской тихоокеанской железной дороги в 1929 году фирмой Anglin-Norcross взамен старого депо John Street, которое было построено в 1897 году. В последний раз здание использовалось по своему назначению в 1986 году. Это единственное сохранившееся железнодорожное депо в центральной части Торонто (локомотивное депо CNR Spadina Roundhouse было снесено для строительства стадиона СкайДом, теперь Центр Роджерса). Одна треть оригинальных построек демонтирована для строительства Metro Toronto Convention Centre, затем реконструированного в 1995 году. Теперь здесь находится Центр железнодорожного наследия Торонто (), Leon’s Furniture и пивоварня Steam Whistle Brewing. Часть депо, где расположена пивоваренная часть, реконструировалась фирмой «William Hurst Architects».

Коллекция 

В коллекции центра железнодорожного наследия Торонто экспонирующейся в депо представлен следующий подвижной состав:
 Паровоз типа 2-4-2 № 6213 производства MLW 1942 года выпуска
 Тепловоз DS10 CP Rail № 7020 производства ALCO 1944 года выпуска
 Тепловоз EMD GP7 № 4803 1953 года выпуска
 50 Ton Whitcomb Centre Cab Switcher 1950
 Мягкий вагон Canadian Pacific «Jackman» 1931
 Canadian Pacific «Cape Race» Buffet-compartment-solarium-observation-sleeper, 1929
 Toronto, Hamilton & Buffalo Caboose #70 steel sheathed, 1921
 Canadian Pacific 188625 — «Fowler» steel frame boxcar, built 1917
 Reinhart Vinegars RVLX 101 — wooden vinegar tank car, built 1938
 Toronto Terminal Railways (TTR) — Pyke Self-Propelled Crane

См. также 
 Toronto Railway Historical Association
 CNR Spadina Roundhouse
 Canadian Pacific Railway Lambton Roundhouse St.Clair Ave. W. and Runnymede Rd. in 1912—1913; снесено в 1960 году
 Canadian Pacific Railway West Toronto Roundhouse 1891 — снесено в 2001 году
 Canadian Pacific Railway Parkdale Roundhouse (King and Queen at Dufferin Street) 1891 by Credit Valley Railway; последний раз использовалось в 1907 году

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная историческая ассоциация Торонто (реставрация депо)
 John Street Roundhouse at Old Time Trains

John Street
Музеи Торонто
Памятники Торонто
Железнодорожные музеи Канады